42-га Всесвітня шахова олімпіада проходила з 1 по 14 вересня 2016 року в Баку (Азербайджан).

Загалом в олімпіаді взяло участь близько 3100 осіб, серед яких 2250 осіб — безпосередні учасники (спортсмени, тренери та судді). У відкритому турнірі було 182 команди зі 176 країн, у жіночому  — 141 команда зі 137 країн.

Одна з найсильніших команд світу, Вірменія, відмовилася від участі через складні політичні відносини між Вірменією та Азербайджаном. Натомість Буркіна-Фасо, Камбоджа, Центрально-Африканська Республіка, Еритрея, Косово, Ліберія та Південний Судан уперше взяли участь в шахових олімпіадах.

У рамках 42-ї шахової олімпіади відбувалася також 29-та жіноча шахова олімпіада.

Формат та календар змагань 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 11 турів за швейцарською системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Найбільша кількість індивідуальних очок ;
 Сума матчевих очок суперника за мінусом найслабшого ;

Церемонія відкриття турніру відбулася 1 вересня о 15-30 (київський час), закриття — о 16-30. Початок партій — о 12-00, останній тур — о 8-00.

Рух за турами

1 тур 
2 вересня 2016 року, відбувся перший тур 42-ї шахової олімпіади. Згідно з правилами команди були відсортовані за середнім рейтингом і у першому турі зустрічались «сильніша» половина списку зі «слабкішою» половиною. Такий поділ пов'язаний з тим, що виграш однієї сильної команди у іншої команди такої ж сили нееквівалентний виграшу слабкої команди у слабкої.

Фаворити змагань виграли свої матчі, щоправда, з різним рахунком.

Україна розгромила збірну Йорданії з рахунком 4-0:

 Руслан Пономарьов — Марван Абоуді — 1:0
 Самір Мансур — Юрій Криворучко — 0:1
 Антон Коробов — Аль Хатіб Ахмад — 1:0
 Фархан Моханнад — Андрій Волокітін — 0:1

2 тур 
У другому турі українці перемогли збірну Албанії з рахунком 3½-½.

 Еральд Дірвіші — Павло Ельянов — 0:1
 Юрій Криворучко — Дрітан Мехметі — ½:½
 Льямбі Паско — Антон Коробов — 0:1
 Андрій Волокітін — Франс Ашіку — 1:0

3 тур 
У третьому турі завдяки перемозі Андрія Волокітіна Україна здолала збірну Німеччини з рахунком 2½-1½.

 Лівіу-Дітер Нісіпяну — Павло Ельянов — ½:½
 Юрій Криворучко — Маттіас Блюбаум — ½:½
 Райнер Буман — Антон Коробов — ½:½
 Андрій Волокітін — Даніель Фрідман — 1:0

4 тур 
У четвертому турі українці перемогли фаворитів турніру збірну Росії з рахунком 2½-1½. За підсумками чотирьох турів шість збірних (Україна, Індія, Азербайджан, Китай, Нідерланди, Білорусь) набравши по 8 очок очолюють турнірну таблицю.

 Павло Ельянов — Володимир Крамник — ½:½
 Євген Томашевський — Руслан Пономарьов — 0:1
 Антон Коробов — Ян Непомнящий — 0:1
 Олександр Грищук — Андрій Волокітін — 0:1

5 тур 
У п'ятому турі українці здолали ще одних фаворитів турніру збірну Китаю. Мінімальну перемогу Україні забезпечив Юрій Криворучко, який білими фігурами переміг Юй Яньї.

 Павло Ельянов — Ван Юе — ½:½
 Дін Ліжень — Руслан Пономарьов — ½:½
 Юрій Криворучко — Юй Яньї — 1:0
 Вей І — Андрій Волокітін — ½:½

6 тур 
У шостому турі українці поступилися збірній США з рахунком 1½-2½.

 Фабіано Каруана — Павло Ельянов — 1:0
 Руслан Пономарьов — Хікару Накамура — ½:½
 Веслі Со — Юрій Криворучко — ½:½
 Антон Коробов — Самуель Шенкленд — ½:½

7 тур 
У сьомому турі збірна України перемогла збірну Канади з рахунком 2½:1½.

 Павло Ельянов — Євген Барєєв — 0:1
 Антон Ковальов — Юрій Криворучко — ½:½
 Антон Коробов — Олександр Лесідж — 1:0
 Ерік Хансен — Андрій Волокітін — 0:1

8 тур 
У восьмому турі збірна України перемогла грузинів з рахунком 3-1.

 Баадур Джобава — Руслан Пономарьов — 1:0
 Юрій Криворучко — Міхеїл Мчедлішвілі — 1:0
 Леван Панцулая — Антон Коробов — 0:1
 Андрій Волокітін — Тамаз Гелашвілі — 1:0

9 тур 
У дев'ятому турі збірна України перемогла збірну Індії з рахунком 2½-1½.

 Павло Ельянов — Пентала Харікрішна — ½:½
 Башкаран Адхібан — Руслан Пономарьов — ½:½
 Юрій Криворучко — Сантош Гуджраті Відіт — ½:½
 Панаяппан Сетхураман — Антон Коробов — 0:1

10 тур 
У десятому турі перемігши збірну Чехії з рахунком 3:1, Україна забезпечила собі місце на подіумі.

 Давид Навара — Павло Ельянов — 0:1
 Руслан Пономарьов — Віктор Лазнічка — ½:½
 Збінек Грачек — Юрій Криворучко — ½:½
 Андрій Волокітін — Властіміл Бабула — 1:0

11 тур 
В одинадцятому турі збірна України перемогла словенців з рахунком 3½-½. 
 Павло Ельянов — Олександр Бєлявський — 1:0
 Лука Леніч — Руслан Пономарьов — ½:½
 Антон Коробов — Юре Борішек — 1:0
 Матей Шебенік — Андрій Волокітін — 0:1

Турнірна таблиця 
Турнірне становище після 4 туру

Турнірне становище після 5 туру

Турнірне становище після 6 туру

Турнірне становище після 7 туру

Турнірне становище після 8 туру

Турнірне становище після 9 туру

Турнірне становище після 10 туру

Підсумкова таблиця олімпіади

 КО — командні очки
 СН — стартовий номер
 + — перемоги
 = — нічиї
 - — поразки

Індивідуальні результати шахістів збірної України 
 Шахівниця — № шахівниці (1-4, резервна);
 Очки — сума набраних очок (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 Алб (3½) — суперник (Албанія) та кількість набраних очок;
 2542 — рейтинг суперника;
 Б/Ч — білі/чорні фігури;
 Перф  — турнірний перфоменс;
 М  — місце на своїй шахівниці

Індивідуальні нагороди 

 Загальний залік (неофіційний)
 Андрій Волокітін ( Україна)  — 2992 (8½ з 9 очок)
 Самі Хадер ( Йорданія)  — 2932 (8 з 8 очок)
 Баадур Джобава ( Грузія)  — 2926 (8 з 10 очок)
 Перша шахівниця:
 Баадур Джобава ( Грузія)  — 2926 (8 з 10 очок)
 Леньєр Домінгес Перес ( Куба)  — 2839 (7½ з 10 очок)
 Фабіано Каруана ( США)  — 2838 (7 з 10 очок)
 Друга шахівниця:
 Володимир Крамник ( Росія)  — 2903 (6½ з 8 очок)
 Антон Ковальов ( Канада)  — 2852 (8 з 10 очок)
 Хорхе Корі Тельо ( Перу)  — 2810 (8 з 10 очок)

 Третя шахівниця:
 Веслі Со ( США)  — 2896 (8½ з 10 очок)
 Золтан Алмаші ( Угорщина)  — 2845 (7½ з 9 очок)
 Еугеніо Торре ( Філіппіни)  — 2836 (10 з 11 очок)
 Четверта шахівниця:
 Лоран Фрессіне ( Франція)  — 2809 (7 з 8 очок)
 Ян Непомнящий ( Росія)  — 2804 (8 з 10 очок)
 Александар Інджіч ( Сербія)  — 2786 (8½ з 10 очок)
 Резервна шахівниця:
 Андрій Волокітін ( Україна)  — 2992 (8½ з 9 очок)
 Самі Хадер ( Йорданія)  — 2932 (8 з 8 очок)
 Олексій Александров ( Білорусь)  — 2760 (6½ з 8 очок)

Посилання 
 Офіційний сайт шахової олімпіади 2016 року 
 Онлайн партій олімпіади на chessdom  
 Онлайн партій олімпіади на chessbomb

Примітки 

Шахові олімпіади
Шахові турніри 2016
Шахи в Азербайджані
Вересень 2016